Името Войводово носят две български села:

 Войводово, област Враца
 Войводово, област Хасково